Maniac Cop –  trilogia cinematografica di film horror-slasher
 Poliziotto sadico (Maniac Cop) – film del 1988 diretto da William Lustig
 Maniac Cop - Il poliziotto maniaco (Maniac Cop 2) – film del 1990 diretto da William Lustig
 Maniac Cop – personaggio immaginario creato da Larry Cohen